Василий Болотнов:
 Болотнов, Василий Демьянович (1865—1939) — русский художник.
 Болотнов, Василий Фёдорович (1924—2017) — советский и российский организатор и руководитель производства.